Giovanni Polar ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Polar (Politiker, 1825) (1825–1868), Schweizer Politiker 
 Giovanni Polar (Politiker, 1868) (1868–1941), Schweizer Politiker